Микаэль Теллквист (; 19 сентября 1979, Сундбюберг) — бывший шведский хоккеист, вратарь. Воспитанник клуба «Йерфелла». Последним клубом Теллквиста был стокгольмский «Юргорден», выступающий в Шведской элитной серии.

Карьера 

Микаэль Теллквист начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе клуба Элитной серии «Юргорден». В составе столичного клуба Микаэль дважды становился чемпионом Швеции. В 2000 году на драфте НХЛ он был выбран в 3 раунде под общим 70 номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». В 2001 году Теллквист отправился в Северную Америку, а уже в следующем году дебютировал в НХЛ, где за 4 сезона в составе «кленовых листьев» провёл 41 игру.

28 ноября 2006 года Микаэль был обменян в «Финикс». В первом сезоне в составе нового клуба Теллквист провёл 30 матчей с коэффициентом надёжности 3.39. В сезоне 2007/08 Микаэль боролся за место в стартовом составе с Александром Олдом и Давидом Айбишером. Последний в итоге был выставлен на драфт отказов, а после того как «Финикс» приобрёл Илью Брызгалова, Олд отправился в «Бостон», а Теллквист стал дублёром российского голкипера.

4 марта 2009 года в результате обмена Микаэль оказался в «Баффало Сэйбрз». Однако, проведя лишь 6 игр в составе «клинков», 1 мая Теллквист подписал контракт с казанским «Ак Барсом». Спустя 2 месяца после старта чемпионата КХЛ, 19 ноября Микаэль был обменян в клуб финской СМ-Лиги «Лукко». Взамен «барсы» получили другого голкипера Петри Веханена.

4 августа 2010 года Теллквист стал игроком рижского «Динамо», в составе которого в сезоне 2010/11 из-за травмы спины смог провести лишь 26 матчей с коэффициентом надёжности 2.72. По окончании сезона Микаэль принял решение вернуться на Родину, где подписал контракт по схеме «1+1» с клубом «МОДО».

В сезоне 2011/12 в составе МОДО Теллквист провел 45 матчей, отразил 92,4% бросков и в среднем пропускал 2,37 шайбы, в плей-офф за 6 игр парировал 94,6% бросков и пропустил 1,99 гола. В регулярном чемпионате МОДО занял третье место, но в плей-офф дальше первого раунда не прошёл, уступив будущему финалисту «Шеллефтео». 14 мая 2012 года Микаэль снова стал игроком «Динамо», заключив с рижанами двухлетнее соглашение.

Международная 
В составе сборной Швеции Микаэль Теллквист принимал участие в чемпионатах мира 2000, 2001, 2003 и 2008 годов. На счету Микаэля серебро и бронза мировых первенств. Теллквист — олимпийский чемпион 2006 года. В Турине он провёл одну игру, пропустив 3 шайбы. Также Микаэль был в составе сборной на Олимпиаде 2002 года, однако в США он не провёл ни одной игры. В 2004 году Теллквист сыграл 3 матча на Кубке мира. Также Теллквист неоднократно призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 2006.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2003.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2001.
 Чемпион Швеции (2): 2000, 2001.
 Член символической сборной чемпионата Швеции (2): 2000, 2001.
 Лучший новичок чемпионата Швеции 2000.
 Лучший коэффициент надёжности в чемпионате Швеции 2001.
 Обладатель Кубка Надежды 2013 года в составе «Динамо Рига».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 15 августа 2013 года

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт болельщиков
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Хоккейные вратари
Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Худдинге»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК МОДО
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года